Akan m/40 och Automatkanon m/40 kan syfta på:

 12,7 mm automatkanon m/40 – en italiensk tung kulspruta som delvis hade beteckningen automatkanon m/40 under sin tjänst i Sverige på 40-talet. Den går även under namnet 12,7 mm kulspruta m/40.
 20 mm automatkanon m/40 – en svensk automatkanon i 20 mm kaliber.
 20 mm automatkanon m/40 Madsen – en dansk automatkanon i 20 mm kaliber.
 40 mm luftvärnsautomatkanon m/40 – en svensk luftvärnsautomatkanon i 40 mm kaliber.

Förgreningssidor
Vapen